Појам Пуерто Реал може да се односи на:

 Пуерто Реал (Шпанија)
 Пуерто Реал (Кармен)
 Пуерто Реал (Порторико)